Сборная Казахстана по футболу до 19 лет — национальная футбольная команда Казахстана, представляющая Казахстан на юношеских турнирах. В эту сборную вызываются игроки не старше 19 лет (рожденные позже 1997 года).

Краткая история 
Казахстан вошёл в УЕФА в 2002 году, но сборная появилась ещё в 1998 году и участвовала в двух крупных соревнованиях: чемпионате АФК 1998 года (он проходил в Таиланде) и молодёжном чемпионате мира 1999 года (в Нигерии). В 1998 году Казахстан и Индия вышли из квалификационной группы турнира, а в полуфинальном матче только в серии пенальти казахи уступили сборной Южной Кореи, которая стала победителем того турнира. В матче за 3-е место обессилевшая казахская команда уступила Саудовской Аравии. На чемпионате мира такой удачи не было, Казахстан проиграл все три матча в группе. Запомнилось крупное поражение от Хорватии со счётом 1-6, единственный гол в том матче (да и на турнире в целом за казахскую сборную) забил Ерлан Уразаев. С момента перехода в УЕФА Казахстан ещё не выходил в финальный раунд молодёжного чемпионата Европы.

Достижения

Чемпионат Азии (до 19 лет)

Чемпионат Европы (до 19 лет)

Чемпионат мира (до 20 лет)

Мемориал Гранаткина

2017 год 
В январе 2017 года эта юношеская сборная Казахстана под руководством тренера Александра Кузнецова на Мемориале Гранаткина U-19 в Петербургском СКК в стартовом составе: Устименко, Аманжол, Батырханов, Кузнецов, Кусяпов, Астанов, Жаксылык, Кан, Орал, Суюнов, Сейдахмет завоевала серебряные медали, уступив в финале сборной России 0-1 . До этого она заняла 1 место в группе С, сыграв 0-0 со Словакией, 2-2 с Азербайджаном и выиграв 2-0 у Литвы. В четвертьфинале обыграла Словению 2-0, в полуфинале - Грецию 2-1 .

Состав сборной 
Состав на квалификационный раунд ЧЕ-2020.

Главный тренер —  Александр Фамильцев

Примечания

Ссылки 

Сборная Казахстана по футболу
Казахстан